Slovo buchar má více významů:

 buchar – tvářecí stroj pracující na principu kladiva

české příjmení
 Jan Buchar (1859 – 1932) – řídící učitel v Dolních Štěpanicích, znalec Krkonoš a propagátor lyžování a turistiky
 Jan Buchar (spisovatel) (1895 – 1988) – učitel ve Mříčné, znalec krkonošského nářečí a spisovatel knih v tomto nářečí
 Emil Buchar (1901 – 1979) – český pedagog, astronom a geodet
 Jan Buchar (biolog) – český biolog – arachnolog, specialista na bezobratlé živočichy (pavoukovce)
 Robert Buchar (*1951) – český tvůrce dokumentárních filmů

Jiný význam
 Buchar (planetka) – planetka s číslem 3141

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení